Твердохлебы — топоним.

Украина

Полтавская область 
 Твердохлебы — село,  Кобелякский район.
 Твердохлебы — село,  Полтавский район.
 Твердохлебы — село,  Решетиловский район.